Jonesia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1866. Jonesia ingår i familjen Bythocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Jonesia